Di seguito una lista di asteroidi dal numero 298001 al 299000 con data di scoperta e scopritore.

298001-298100 

|-
|298001 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298002 - ||  ||  || NEAT
|-
|298003 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298004 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298005 - ||  ||  || NEAT
|-
|298006 - ||  ||  || NEAT
|-
|298007 - ||  ||  || NEAT
|-
|298008 - ||  ||  || NEAT
|-
|298009 - ||  ||  || CSS
|-
|298010 - ||  ||  || NEAT
|-
|298011 - ||  ||  || NEAT
|-
|298012 - ||  ||  || NEAT
|-
|298013 - ||  ||  || NEAT
|-
|298014 - ||  ||  || NEAT
|-
|298015 - ||  ||  || NEAT
|-
|298016 - ||  ||  || NEAT
|-
|298017 - ||  ||  || NEAT
|-
|298018 - ||  ||  || NEAT
|-
|298019 - ||  ||  || NEAT
|-
|298020 - ||  ||  || NEAT
|-
|298021 - ||  ||  || NEAT
|-
|298022 - ||  ||  || NEAT
|-
|298023 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298024 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298025 - ||  ||  || NEAT
|-
|298026 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298027 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298028 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298029 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298030 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298031 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298032 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298033 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|298034 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|298035 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|298036 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|298037 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|298038 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|298039 - ||  ||  || NEAT
|-
|298040 - ||  ||  || NEAT
|-
|298041 - ||  ||  || NEAT
|-
|298042 - ||  ||  || NEAT
|-
|298043 - ||  ||  || CSS
|-
|298044 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|298045 - ||  ||  || NEAT
|-
|298046 - ||  ||  || NEAT
|-
|298047 - ||  ||  || NEAT
|-
|298048 - ||  ||  || NEAT
|-
|298049 - ||  ||  || NEAT
|-
|298050 - ||  ||  || NEAT
|-
|298051 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298052 - ||  ||  || NEAT
|-
|298053 - ||  ||  || Matson, R.
|-
|298054 - ||  ||  || Matson, R.
|-
|298055 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|298056 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|298057 - ||  ||  || NEAT
|-
|298058 - ||  ||  || NEAT
|-
|298059 - ||  ||  || NEAT
|-
|298060 - ||  ||  || NEAT
|-
|298061 - ||  ||  || NEAT
|-
|298062 - ||  ||  || NEAT
|-
|298063 - ||  ||  || NEAT
|-
|298064 - ||  ||  || NEAT
|-
|298065 - ||  ||  || NEAT
|-
|298066 - ||  ||  || NEAT
|-
|298067 - ||  ||  || NEAT
|-
|298068 - ||  ||  || NEAT
|-
|298069 - ||  ||  || NEAT
|-
|298070 - ||  ||  || NEAT
|-
|298071 - ||  ||  || NEAT
|-
|298072 - ||  ||  || NEAT
|-
|298073 - ||  ||  || NEAT
|-
|298074 - ||  ||  || NEAT
|-
|298075 - ||  ||  || NEAT
|-
|298076 - ||  ||  || NEAT
|-
|298077 - ||  ||  || NEAT
|-
|298078 - ||  ||  || NEAT
|-
|298079 - ||  ||  || NEAT
|-
|298080 - ||  ||  || NEAT
|-
|298081 - ||  ||  || NEAT
|-
|298082 - ||  ||  || NEAT
|-
|298083 - ||  ||  || NEAT
|-
|298084 - ||  ||  || NEAT
|-
|298085 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298086 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|298087 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298088 - ||  ||  || NEAT
|-
|298089 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298090 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298091 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298092 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298093 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298094 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298095 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298096 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298097 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298098 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298099 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298100 - ||  ||  || NEAT
|}

298101-298200 

|-
|298101 - ||  ||  || NEAT
|-
|298102 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298103 - ||  ||  || NEAT
|-
|298104 - ||  ||  || NEAT
|-
|298105 - ||  ||  || NEAT
|-
|298106 - ||  ||  || NEAT
|-
|298107 - ||  ||  || NEAT
|-
|298108 - ||  ||  || NEAT
|-
|298109 - ||  ||  || NEAT
|-
|298110 - ||  ||  || NEAT
|-
|298111 - ||  ||  || NEAT
|-
|298112 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298113 - ||  ||  || NEAT
|-
|298114 - ||  ||  || NEAT
|-
|298115 - ||  ||  || NEAT
|-
|298116 - ||  ||  || NEAT
|-
|298117 - ||  ||  || NEAT
|-
|298118 - ||  ||  || NEAT
|-
|298119 - ||  ||  || NEAT
|-
|298120 - ||  ||  || NEAT
|-
|298121 - ||  ||  || NEAT
|-
|298122 - ||  ||  || Matson, R.
|-
|298123 - ||  ||  || Matson, R.
|-
|298124 - ||  ||  || NEAT
|-
|298125 - ||  ||  || NEAT
|-
|298126 - ||  ||  || NEAT
|-
|298127 - ||  ||  || NEAT
|-
|298128 - ||  ||  || NEAT
|-
|298129 - ||  ||  || NEAT
|-
|298130 - ||  ||  || NEAT
|-
|298131 - ||  ||  || NEAT
|-
|298132 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298133 - ||  ||  || NEAT
|-
|298134 - ||  ||  || NEAT
|-
|298135 - ||  ||  || NEAT
|-
|298136 - ||  ||  || NEAT
|-
|298137 - ||  ||  || NEAT
|-
|298138 - ||  ||  || NEAT
|-
|298139 - ||  ||  || NEAT
|-
|298140 - ||  ||  || NEAT
|-
|298141 - ||  ||  || NEAT
|-
|298142 - ||  ||  || NEAT
|-
|298143 - ||  ||  || NEAT
|-
|298144 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298145 - ||  ||  || NEAT
|-
|298146 - ||  ||  || NEAT
|-
|298147 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298148 - ||  ||  || NEAT
|-
|298149 - ||  ||  || NEAT
|-
|298150 - ||  ||  || NEAT
|-
|298151 - ||  ||  || NEAT
|-
|298152 - ||  ||  || NEAT
|-
|298153 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298154 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298155 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298156 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298157 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298158 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298159 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298160 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298161 - ||  ||  || CINEOS
|-
|298162 - ||  ||  || Pauwels, T.
|-
|298163 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298164 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298165 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298166 - ||  ||  || NEAT
|-
|298167 - ||  ||  || NEAT
|-
|298168 - ||  ||  || NEAT
|-
|298169 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298170 - ||  ||  || CINEOS
|-
|298171 - ||  ||  || NEAT
|-
|298172 - ||  ||  || NEAT
|-
|298173 - ||  ||  || NEAT
|-
|298174 - ||  ||  || NEAT
|-
|298175 - ||  ||  || NEAT
|-
|298176 - ||  ||  || NEAT
|-
|298177 - ||  ||  || NEAT
|-
|298178 - ||  ||  || NEAT
|-
|298179 - ||  ||  || NEAT
|-
|298180 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298181 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298182 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298183 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298184 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298185 - ||  ||  || NEAT
|-
|298186 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298187 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298188 - ||  ||  || NEAT
|-
|298189 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298190 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298191 - ||  ||  || NEAT
|-
|298192 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298193 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298194 - ||  ||  || NEAT
|-
|298195 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298196 - ||  ||  || NEAT
|-
|298197 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298198 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298199 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298200 - ||  ||  || LINEAR
|}

298201-298300 

|-
|298201 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298202 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298203 - ||  ||  || NEAT
|-
|298204 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298205 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298206 - ||  ||  || NEAT
|-
|298207 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|298208 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|298209 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|298210 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|298211 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|298212 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|298213 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|298214 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|298215 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298216 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298217 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298218 - ||  ||  || NEAT
|-
|298219 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|298220 - ||  ||  || NEAT
|-
|298221 - ||  ||  || NEAT
|-
|298222 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298223 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298224 - ||  ||  || NEAT
|-
|298225 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298226 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298227 - ||  ||  || Needville
|-
|298228 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298229 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|298230 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|298231 - ||  ||  || NEAT
|-
|298232 - ||  ||  || NEAT
|-
|298233 - ||  ||  || NEAT
|-
|298234 - ||  ||  || NEAT
|-
|298235 - ||  ||  || NEAT
|-
|298236 - ||  ||  || NEAT
|-
|298237 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298238 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298239 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298240 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298241 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298242 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298243 - ||  ||  || NEAT
|-
|298244 - ||  ||  || NEAT
|-
|298245 - ||  ||  || NEAT
|-
|298246 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298247 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298248 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298249 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298250 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298251 - ||  ||  || NEAT
|-
|298252 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298253 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298254 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298255 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298256 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298257 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298258 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298259 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298260 - ||  ||  || NEAT
|-
|298261 - ||  ||  || NEAT
|-
|298262 - ||  ||  || NEAT
|-
|298263 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298264 - ||  ||  || NEAT
|-
|298265 - ||  ||  || NEAT
|-
|298266 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298267 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298268 - ||  ||  || Ball, L.
|-
|298269 - ||  ||  || NEAT
|-
|298270 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298271 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298272 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298273 - ||  ||  || NEAT
|-
|298274 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298275 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298276 - ||  ||  || NEAT
|-
|298277 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298278 - ||  ||  || NEAT
|-
|298279 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|298280 - ||  ||  || NEAT
|-
|298281 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|298282 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298283 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298284 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298285 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298286 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298287 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298288 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298289 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298290 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298291 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298292 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298293 - ||  ||  || NEAT
|-
|298294 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298295 - ||  ||  || NEAT
|-
|298296 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298297 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298298 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298299 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298300 - ||  ||  || LONEOS
|}

298301-298400 

|-
|298301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298302 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298303 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|298304 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298305 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298306 - ||  ||  || NEAT
|-
|298307 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298308 - ||  ||  || CINEOS
|-
|298309 - ||  ||  || NEAT
|-
|298310 - ||  ||  || NEAT
|-
|298311 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298312 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298313 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298314 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298315 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298316 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298317 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298318 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298319 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298320 - ||  ||  || Campo Imperatore
|-
|298321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298322 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298323 - ||  ||  || NEAT
|-
|298324 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298325 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298326 - ||  ||  || NEAT
|-
|298327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298329 - ||  ||  || NEAT
|-
|298330 - ||  ||  || NEAT
|-
|298331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298332 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298333 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298334 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298335 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298336 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298337 - ||  ||  || NEAT
|-
|298338 - ||  ||  || NEAT
|-
|298339 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298340 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298341 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298342 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|298343 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298344 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298345 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298346 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298347 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298348 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298349 - ||  ||  || Ticha, J., Tichy, M.
|-
|298350 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298351 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298352 - ||  ||  || NEAT
|-
|298353 - ||  ||  || Ball, L.
|-
|298354 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298355 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298356 - ||  ||  || NEAT
|-
|298357 - ||  ||  || Torres, Y.
|-
|298358 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298359 - ||  ||  || NEAT
|-
|298360 - ||  ||  || NEAT
|-
|298361 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298362 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298363 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298364 - ||  ||  || Crni Vrh
|-
|298365 - ||  ||  || NEAT
|-
|298366 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298367 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298368 - ||  ||  || NEAT
|-
|298369 - ||  ||  || NEAT
|-
|298370 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298371 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298372 - ||  ||  || NEAT
|-
|298373 - ||  ||  || NEAT
|-
|298374 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298375 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298376 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298377 - ||  ||  || NEAT
|-
|298378 - ||  ||  || NEAT
|-
|298379 - ||  ||  || NEAT
|-
|298380 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298381 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298382 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298383 - ||  ||  || NEAT
|-
|298384 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298385 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298386 - ||  ||  || NEAT
|-
|298387 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298388 - ||  ||  || NEAT
|-
|298389 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298390 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298391 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298392 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298393 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298394 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298395 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298396 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298397 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298400 - ||  ||  || LINEAR
|}

298401-298500 

|-
|298401 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298402 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298404 - ||  ||  || Pauwels, T.
|-
|298405 - ||  ||  || NEAT
|-
|298406 - ||  ||  || NEAT
|-
|298407 - ||  ||  || NEAT
|-
|298408 - ||  ||  || NEAT
|-
|298409 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298410 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298411 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298412 - ||  ||  || NEAT
|-
|298413 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298414 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298415 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|298416 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298417 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298418 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298419 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298420 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298421 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|298422 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|298423 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|298424 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298425 - ||  ||  || McClusky, J. V.
|-
|298426 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298427 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298428 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298430 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298431 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298433 - ||  ||  || NEAT
|-
|298434 - ||  ||  || NEAT
|-
|298435 - ||  ||  || NEAT
|-
|298436 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298437 - ||  ||  || McClusky, J. V.
|-
|298438 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298439 - ||  ||  || Junk Bond
|-
|298440 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298441 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298442 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298443 - ||  ||  || NEAT
|-
|298444 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298445 - ||  ||  || NEAT
|-
|298446 - ||  ||  || NEAT
|-
|298447 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|298448 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298449 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298450 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298451 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298452 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298453 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298454 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298455 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298456 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298457 - ||  ||  || NEAT
|-
|298458 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298459 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298460 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298461 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298462 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298463 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298464 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298465 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298466 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298467 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298468 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298470 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298471 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298472 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298473 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298474 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298475 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298476 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298477 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298478 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298479 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298480 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298481 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298482 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298483 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298484 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298486 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298487 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298488 - ||  ||  || NEAT
|-
|298489 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298490 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298491 - ||  ||  || CSS
|-
|298492 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298493 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298494 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298495 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|298496 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|298497 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298498 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|298499 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298500 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|}

298501-298600 

|-
|298501 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298502 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298503 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298504 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298505 - ||  ||  || NEAT
|-
|298506 - ||  ||  || NEAT
|-
|298507 - ||  ||  || NEAT
|-
|298508 - ||  ||  || CSS
|-
|298509 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298510 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298511 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298512 - ||  ||  || NEAT
|-
|298513 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298514 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298515 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298516 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298518 - ||  ||  || NEAT
|-
|298519 - ||  ||  || NEAT
|-
|298520 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298521 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298522 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298523 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298524 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298525 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298526 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298527 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298528 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298529 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298530 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298531 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298532 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298533 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298534 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298535 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298536 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298537 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298538 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298539 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298540 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298541 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298542 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298543 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298544 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298545 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298546 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298547 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298548 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298549 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298550 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298551 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298552 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298553 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298555 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298556 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298557 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298558 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298559 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298560 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298561 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298562 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298563 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298564 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298565 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298567 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298568 - ||  ||  || CSS
|-
|298569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298570 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298571 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298572 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298573 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298574 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298575 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298576 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298577 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298578 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298579 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298580 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298581 - ||  ||  || CSS
|-
|298582 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298583 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298584 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298585 - ||  ||  || NEAT
|-
|298586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298587 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298588 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298589 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298590 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298591 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298592 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298593 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298594 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298595 - ||  ||  || CSS
|-
|298596 - ||  ||  || NEAT
|-
|298597 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298598 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298599 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298600 - ||  ||  || LINEAR
|}

298601-298700 

|-
|298601 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298602 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298603 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298604 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298605 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298606 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298607 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298608 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298609 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298610 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298611 - ||  ||  || CSS
|-
|298612 - ||  ||  || CSS
|-
|298613 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298614 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298615 - ||  ||  || NEAT
|-
|298616 - ||  ||  || NEAT
|-
|298617 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298618 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298619 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298620 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298621 - ||  ||  || NEAT
|-
|298622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298623 - ||  ||  || NEAT
|-
|298624 - ||  ||  || NEAT
|-
|298625 - ||  ||  || NEAT
|-
|298626 - ||  ||  || NEAT
|-
|298627 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298628 - ||  ||  || NEAT
|-
|298629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298630 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298631 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298632 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298634 - ||  ||  || CSS
|-
|298635 - ||  ||  || Young, J. W.
|-
|298636 - ||  ||  || CSS
|-
|298637 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298638 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298639 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298640 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298641 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298642 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298643 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298644 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298645 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298646 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298648 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298650 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298651 - ||  ||  || CSS
|-
|298652 - ||  ||  || CSS
|-
|298653 - ||  ||  || NEAT
|-
|298654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298655 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|298656 - ||  ||  || NEAT
|-
|298657 - ||  ||  || NEAT
|-
|298658 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298660 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298661 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298662 - ||  ||  || NEAT
|-
|298663 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298664 - ||  ||  || NEAT
|-
|298665 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298666 - ||  ||  || NEAT
|-
|298667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298668 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298669 - ||  ||  || CSS
|-
|298670 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298672 - ||  ||  || CSS
|-
|298673 - ||  ||  || NEAT
|-
|298674 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298675 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298676 - ||  ||  || CSS
|-
|298677 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298679 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298680 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298681 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298682 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298683 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298684 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298685 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298686 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298687 - ||  ||  || NEAT
|-
|298688 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298689 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298690 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298691 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|298692 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298693 - ||  ||  || NEAT
|-
|298694 - ||  ||  || NEAT
|-
|298695 - ||  ||  || NEAT
|-
|298696 - ||  ||  || NEAT
|-
|298697 - ||  ||  || NEAT
|-
|298698 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298699 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298700 - ||  ||  || Spacewatch
|}

298701-298800 

|-
|298701 - ||  ||  || NEAT
|-
|298702 - ||  ||  || NEAT
|-
|298703 - ||  ||  || NEAT
|-
|298704 - ||  ||  || NEAT
|-
|298705 - ||  ||  || NEAT
|-
|298706 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298707 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298708 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298710 - ||  ||  || CSS
|-
|298711 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298712 - ||  ||  || CSS
|-
|298713 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298714 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298715 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298716 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298718 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298719 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298720 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298722 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298723 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298724 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298725 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298726 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298727 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298728 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298729 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298730 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298731 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298732 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298733 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298734 - ||  ||  || NEAT
|-
|298735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298736 - ||  ||  || NEAT
|-
|298737 - ||  ||  || NEAT
|-
|298738 - ||  ||  || NEAT
|-
|298739 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|298740 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298742 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298743 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298744 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298746 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298747 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298748 - ||  ||  || NEAT
|-
|298749 - ||  ||  || NEAT
|-
|298750 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298751 - ||  ||  || NEAT
|-
|298752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298753 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298754 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298755 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298756 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298757 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|298758 - ||  ||  || CSS
|-
|298759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298761 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298762 - ||  ||  || Wiegert, P. A.
|-
|298763 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298764 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298765 - ||  ||  || Needville
|-
|298766 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298767 - ||  ||  || NEAT
|-
|298768 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|298769 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298770 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298771 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298772 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298773 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298774 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|298775 - ||  ||  || NEAT
|-
|298776 - ||  ||  || NEAT
|-
|298777 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298778 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298779 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298780 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298781 - ||  ||  || NEAT
|-
|298782 - ||  ||  || NEAT
|-
|298783 - ||  ||  || NEAT
|-
|298784 - ||  ||  || CINEOS
|-
|298785 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298786 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298787 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298788 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298789 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298790 - ||  ||  || NEAT
|-
|298791 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298792 - ||  ||  || CINEOS
|-
|298793 - ||  ||  || Young, J. W.
|-
|298794 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|298795 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298796 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|298797 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|298798 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298799 - ||  ||  || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|298800 - ||  ||  || Spacewatch
|}

298801-298900 

|-
|298801 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298802 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298803 - ||  ||  || Ries, W.
|-
|298804 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|298805 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|298806 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298807 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298808 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298809 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298810 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298811 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298812 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298813 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298814 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298815 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298816 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298817 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298818 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298819 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298820 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298821 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298822 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298823 - ||  ||  || NEAT
|-
|298824 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298825 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298826 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298827 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298828 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298829 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298830 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298831 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298833 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298834 - ||  ||  || Hug, G.
|-
|298835 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298836 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298837 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298838 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298839 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298840 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298841 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298842 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298843 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298844 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298845 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298846 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298847 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298848 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298849 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298850 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298851 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298852 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298853 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298854 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298855 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298856 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298857 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298858 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298859 - ||  ||  || NEAT
|-
|298860 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|298861 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298863 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298865 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298866 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298867 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298868 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298869 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298870 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298871 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298873 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|298874 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298875 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298877 Michaelreynolds ||  ||  || Jarnac
|-
|298878 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298879 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298880 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298882 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298883 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298884 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298885 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298886 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298887 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298888 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|298889 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|298890 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|298891 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|298892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298894 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298895 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298896 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298898 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298899 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298900 - ||  ||  || Spacewatch
|}

298901-299000 

|-
|298901 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298902 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298903 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298904 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298906 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298907 - ||  ||  || NEAT
|-
|298908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298909 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298911 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298912 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298913 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298914 - ||  ||  || NEAT
|-
|298915 - ||  ||  || NEAT
|-
|298916 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298918 - ||  ||  || NEAT
|-
|298919 - ||  ||  || NEAT
|-
|298920 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298921 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298922 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298923 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298924 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298925 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298926 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298927 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298928 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298929 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298931 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298932 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298933 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298934 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298936 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298937 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298938 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298939 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298940 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298941 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298945 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298947 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298949 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298950 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298951 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298953 - ||  ||  || NEAT
|-
|298954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298956 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|298957 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298958 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298959 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298960 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298961 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298962 - ||  ||  || CSS
|-
|298963 - ||  ||  || Galad, A.
|-
|298964 - ||  ||  || CSS
|-
|298965 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298966 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298968 - ||  ||  || NEAT
|-
|298969 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298972 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298973 - ||  ||  || NEAT
|-
|298974 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298975 - ||  ||  || CSS
|-
|298976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298977 - ||  ||  || CSS
|-
|298978 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|298979 - ||  ||  || CINEOS
|-
|298980 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298981 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298982 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298983 - ||  ||  || LONEOS
|-
|298984 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298985 - ||  ||  || CSS
|-
|298986 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298987 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298988 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298989 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298990 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298991 - ||  ||  || CSS
|-
|298992 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298993 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298994 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298997 - ||  ||  || LINEAR
|-
|298998 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|298999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|299000 - ||  ||  || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0298001